Qatargas — компания из Катара, занимающаяся производством и продажей сжиженного природного газа (СПГ).
Qatargas — одна из крупнейших мировых компаний по производству СПГ. Сырьё добывается на месторождении Северное/Южный Парс. Перерабатывается в СПГ и отгружается клиентам в промышленном центре Рас Лаффан.

История 
Компания Qatargas была основана в 1984 году, как оператор трёх линий по сжижению природного газа проектной мощностью два миллиона тонн в год каждая (Qatargas-1). Первая партия СПГ производства Qatargas была доставлена в Японию в 1996 году. В июле 2005 года с целью эксплуатации и технического обслуживания проектов Qatargas 1, Qatargas 2, Qatargas 3, Qatargas 4, Лаффан НПЗ, и других активов была образована компания Qatargas Operating Company Limited. 6 апреля 2009 года был официально открыт проект Qatargas-2. В ноябре 2010 года и январе 2011 года, соответственно, начато производство на Qatargas-3 и Qatargas-4.

Деятельность 
 Qatargas-1 имеет следующую структуру собственности: Qatar Petroleum — 65 %, Total — 10 %, ExxonMobil — 10 %, Mitsui — 7,5 %, Marubeni — 7,5 %.
 Qatargas-2 - совместное предприятие Qatar Petroleum и ExxonMobil, с мощностью 7,8 млн тонн в год. Эти поставки покрывают 20% потребностей Великобритании в СПГ. 
 Qatargas-3 является совместным предприятием Qatar Petroleum, ConocoPhillips и Mitsui. 
 Qatargas-4 является совместным предприятием Qatar Petroleum и Shell.

Проекты с участием компании

Qatargas-1 
Структура собственности: Qatar Petroleum (QP) — 65 %, Total — 10 %, ExxonMobil — 10 %, Mitsui — 7,5 %, Marubeni — 7,5 %. Ориентировочная стоимость проекта составила $ 2,3 млрд.

Проект был анонсирован в 1981 году. В 1984 году для его реализации была создана компания Qatargas. Проектирование и строительство объекта осуществляла японская корпорация Chiyoda.

Работа по сооружению завода началась в 1994 году с подготовки строительной площадки и создания инфраструктуры, в том числе 35-километровой подъездной дороги.

Первая линия сжижения газа была построена в сентябре 1996 года, 39 месяцев спустя после заключения контракта, а три месяца спустя, с опережением графика, в строй вступила вторая линия. Строительство третьей линии началось в июле 1995 года и закончилось в марте 1998 года.

Каждая линия имеет длину 300 м. Произведённый СПГ хранится перед отправкой в четырёх резервуарах общей вместимостью 340 000 м3

Первый танкер с СПГ, произведённом на объекте Qatargas-1, покинул порт Рас Лаффан в декабре 1996 года. (СПГ-танкер Al Zubarah, вместимость 135 000 м3).

Первоначальная суммарная мощность трёх линий сжижения газа составляла 6mtpa (6 миллионов тонн в год), но после модернизации в 2005 году, в ходе которой были ликвидированы «узкие места» (проведена модернизация в том числе компрессоров и турбин), увеличена до текущей мощности 9,6mtpa.

В 2008 году Qatargas-1 произвел 10 млн тонн СПГ. 
В 2016 году компания объявила на своем сайте о том, что добывает и перерабатывает 45 миллионов кубометров газа в сутки с двадцати двух добывающих скважин.

Проект Qatargas-1 обслуживается флотом из 11 судов вместимостью по 135 000 м3

Qatargas-2 
Первая в мире полностью интегрированная цепочка по производству и сбыту СПГ.

В проект входят линии сжижения газа № 4 и № 5 — мощностью в 7,8 млн тонн в год каждая, три морских платформы по десять скважин, пять резервуаров для хранения СПГ ёмкостью по 145000 кубометров каждый и три погрузочных терминала. Обслуживается флотом из десяти судов.

Поставляет СПГ на Регазификационный СПГ-терминал Саут-Хук в Уэльсе, откуда газ поступает в газопровод Южный Уэльс. Эти поставки покрывают 20 % потребностей Великобритании в СПГ.

Qatar Petroleum и ExxonMobil владеют соответственно 70 % и 30 % долей в четвёртой линии. Пятая линия на 65 % принадлежит QP, на 18,3 % — ExxonMobil, и на 16,7 % — Total.

Qatargas-3 
Линия сжижения газа № 6, запитанная по двум трубопроводам от трех морских платформ по 11 скважин каждая. Обслуживается флотом из десяти судов типа Q-Max и Q-Flex.

Совместное предприятие Qatar Petroleum (68,5 %), ConocoPhillips (30 %) и Mitsui (1,5 %).

Qatargas-4 
Линия сжижения газа № 7, запитанная по двум трубопроводам от трех морских платформ по 11 скважин каждая. Обслуживается флотом из восьми судов. 4 Q-Max и 4 Q-Flex.

Совместное предприятие Qatar Petroleum (70 %) и Shell (30 %). При этом было достигнуто соглашение, что весь произведённый СПГ будет выкупать Shell. В качестве конечного рынка сбыта рассматривались США.

Морская доставка СПГ 
Qatargas осуществляет транспортировку СПГ с использованием двух классов танкеров-газовозов, известных как Q-Max и Q-Flex

См. также 
 RasGas

Примечания 

Сжиженный природный газ
Нефтегазовые компании Катара
Компании, основанные в 1984 году